Deschodt est un patronyme porté notamment par :

 Maurice Deschodt (1899-1971), peintre français ;
 Anne-Marie Deschodt (morte en 2014), actrice, femme de lettres et traductrice française ;
 Éric Deschodt (né en 1937), journaliste, écrivain et traducteur français ;
 Patrick Deschodt (né en 1952), footballeur professionnel français.

Patronyme flamand